Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Elizabeth Minter e Joanne Russell che hanno battuto in finale Jennifer Mundel e Felicia Raschiatore 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Elizabeth Minter /  Joanne Russell (Campionesse)
 Renee Blount /  Janet Newberry (quarti di finale)

 Jennifer Mundel /  Felicia Raschiatore (finale)
 Ginny Purdy /  Susan Rimes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1984